Кши́штоф Пёнтек (; ) — польский футболист, нападающий немецкого клуба «Герта», выступающий на правах аренды за итальянский клуб «Салернитана», и сборной Польши.

Клубная карьера

Ранние годы 
Пёнтек — воспитанник клуба «» из своего родного города. В 2012 году он дебютировал за основной состав клуба в одном из низших дивизионов Польши.

«Заглембе» 
В 2013 году Кшиштоф перешёл в «Заглембе» из Любина. 18 мая в матче против «Краковии» он дебютировал в польской Экстраклассе. По итогам сезона команда вылетела в Первую лигу Польши, но Пёнтек остался в клубе. В поединке против «Хробры» забил свой первый гол за «Заглембе». По итогам сезона забил 8 голов и помог клубу вернуться в элиту.

«Краковия» 
Летом 2016 года Пёнтек перешёл в «Краковию». 9 сентября в матче против «Лехии» Гданьск дебютировал за новую команду. 2 октября в поединке против «Короны» сделал дубль, забив свои первые голы за «Краковию».

«Дженоа» 
Летом 2018 года Пёнтек перешёл в итальянский клуб «Дженоа». Дебютировал 11 августа в матче Кубка Италии против «Лечче» и забил все четыре гола команды. 26 августа в матче против «Эмполи» дебютировал в итальянской Серии A. В первых четырёх матчах Пёнтек забил пять голов, повторив достижение Андрея Шевченко.

«Милан» 
23 января 2019 года Кшиштоф стал игроком «Милана», любимой команды детства. «Дженоа» получила за трансфер 35 миллионов евро единым платежом, также в сделке прописаны бонусы связанные с квалификацией «россонери» в Лигу чемпионов. Сам Пентек подписал контракт с новым клубом до 2023 года и заработной платой в 2 миллиона евро за сезон.

29 января 2019 года Пёнтек забил первые голы за новый клуб, оформив дубль в ворота «Наполи» в матче Кубка Италии.

«Герта» 
В январе 2020 года подписал контракт с берлинской «Гертой». По данным СМИ за его трансфер немцы заплатили 27 млн евро. Дебют в составе нового клуба состоялся 31 января 2020 года в рамках домашнего матча чемпионата Германии против «Шальке 04» (0:0). Пёнтек вышел в середине второго тайма, заменив Мариуса Вольфа. Дебютный гол за «бело-голубых» поляк забил уже в следующей игре в рамках Кубка Германии против того же «Шальке».

Карьера в сборной 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Польши принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире сыграл в матчах против команд Словакии, Швеции и Англии.

11 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной Ирландии Пёнтек дебютировал за сборную Польши. Ровно через месяц в матче Лиги наций против сборной Португалии забил свой первый гол за национальную команду.

В мае 2021 года получил травму, из-за которой был вынужден пропустить чемпионат Европы.

Статистика

Клубная статистика

Выступления за сборную 

Итого: 24 матча / 10 гола; 13 победы, 4 ничьи, 7 поражений.

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Салернитана»